Verticalização (hierarquia) e integração vertical na hierarquia empresarial
 Verticalização (urbanismo) no urbanismo

Desambiguação